Нагу́рский () — польская фамилия. Известные носители:

 Нагурский, Виктор (1911—1972) — польский юрист, экономист и политический деятель.
 Нагурский, Гжегож (род. 1964) — польский джазовый тромбонист, композитор и педагог.
 Нагурский, Ян Иосифович (1888—1976) — польско-русский морской лётчик.